Латвійська футбольна Вища ліга 2010 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона здобув Вентспілс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вентспілс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Латвії 2010—2011.
2. Клуби Блазма та Транзит після закінчення сезону ухвалили рішення не продовжувати виступи у Вищій лізі.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2010
Латвія